Mountain Brothers steht für:

 Mountain Brothers (Hip-Hop-Gruppe), US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe 
 Mountain Brothers (Musikprojekt), Musikprojekt zweier österreichischen DJs